Кубок Европы по пляжному футболу 1999 — второй розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл с 3 февраля по 4 февраля 1999 года в Аликанте. В турнире приняли участие четыре сборные. Победу одержала сборная команда Испании.

Участники

Результаты

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Призовые места

Ссылки 
 roonba.com

1999
Международные спортивные соревнования в Аликанте
Спорт в Испании в 1999 году
Февраль 1999 года